Sugio kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Sugio, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Sugio, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar